chanson
 Simon Says, la version anglophone du jeu Jacques a dit ;

cinéma
 Simon Says, un film américain réalisé par William Dear en 2006 ;

jeu vidéo
 Simon Says, un jeu de course éducationnel, dérivé du jeu Jacques a dit, sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey.